Wojkowe (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Charzysk, siehe Wojkowe

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine, siehe Wojkowe (Lenine)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Wojkowe (Perwomajske)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, siehe Wojkowe (Starobeschewe)

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Kwitytsche
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Shuriwka, siehe Wojtowe (Shuriwka)

 ehemaliges Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske, siehe Wojkowe (Poliske)